Une saison marque une certaine durée dans l'année :

une saison de l'année : l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne
une saison à la télévision constitue l'ensemble des épisodes d'une série télévisée qui ont été diffusés sur une année (en général de septembre à mai, comme pour la saison théâtrale),
une saison de chasse représente une période de l'année pendant laquelle la chasse d'un gibier ou la pêche d'une espèce de poissons est autorisée,
une saison sportive correspond à la période de compétition dans l'année pour un sportif,
la saison de croissance (ou saison végétative) es la période de l'année pendant laquelle les conditions météorologiques permettent la croissance normale des plantes,
les saisons des fruits, les saisons des légumes.

Autres 
une saison désignait autrefois, dans certaines régions, une sole de culture.
 la Saison est un type de bière belge, traditionnellement fabriquée en hiver.
le Saison est une rivière des Pyrénées-Atlantiques.

Voir aussi 
 
 
 Pizza quatre saisons